Gabilondo est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique des mots est gabilla ondo qui signifie « à côté des gerbes de blé » et par extension « à côté de l'endroit où l'on cultive le blé ».

 Ángel Gabilondo (1949 -), philosophe, universitaire et homme politique espagnol ;
 Igor Gabilondo (1979 -), footballeur espagnol ;
 Iñaki Gabilondo (1942 -), journaliste espagnol;
 Aitor Gabilondo (1972-), créateur de séries de télévision.